GTT steht als Abkürzung für:

 Gaztransport & Technigaz, französisches Unternehmen
 Geigerzähler an der Raumsonde Pioneer 10, siehe Pioneer 10 #Geiger Tube Telescope (GTT)
 Glukose-Toleranz-Test, meist jedoch oGTT, siehe oraler Glukosetoleranztest
 Generic temperature test, Test für Bremsfading
 GTT Communications, Inc. (früher Global Telecom and Technology), US-Unternehmen

G’tt oder G-tt steht für:

 G’tt, vermeidende Schreibweise für das Wort Gott im Judentum

GTT oder GT-T bezeichnet folgende Fahrzeugtypen:

 GT-T, sowjetischer Geländetransporter
 eine Variante des Pkw-Modells Nissan Skyline, siehe Nissan Skyline #Typ R34
 eine Variante des Pkw-Modells Toyota Caldina, siehe Toyota Caldina #2. Generation (1997–2002)
 eine Variante des Pkw-Modells Toyota Soarer, siehe Toyota Soarer #Modell JZZ30
 Modell Veltro GTT, Sportwagen-Prototyp von Costruzione Automobili Intermeccanica

gtt steht als Abkürzung für:

 Guttae, Maßeinheit für flüssige Arzneimittel, siehe Tropfen #Der Tropfen als Maßeinheit

Abkürzung